Lactogen placentari humà (del seu nom en anglès Human Placental Lactogen), hormona polipèptida sintetitzada a la placenta
 Laminat d'alta pressió (del seu nom en anglès High-Pressure Laminate), sistema d'acabat utilitzat en el disseny de mobles
 HPL també és l'acrònim d'H. P. Lovecraft, escriptor estatunidenc